Гвардейское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Гвардейское — название села Мырзашол Жетысайского района Туркестанской области до 2000 года.

Россия 
 Гвардейское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Гвардейское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Гвардейское — село в Крымском районе Краснодарского края.
 Гвардейское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Гвардейское — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Гвардейское — село в Надтеречном районе Чечни.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-юре в составе Украины, де-факто в составе России
 Гвардейское — село в Первомайском районе.
 Гвардейское — посёлок городского типа в Симферопольском районе.

Украина 
 Гвардейское — посёлок в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Гвардейское — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Гвардейское — село в Фастовском районе Киевской области.
 Гвардейское — село в Лиманском районе Одесской области.
 Гвардейское — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Гвардейское — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 
 Гвардейское городское поселение
 
 Авиабаза Гвардейское